Příjmení Něstěrov (), přechýleně Něstěrovová (), má více nositelů:

 Klara Něstěrovová (1937–2019), sovětská rychlobruslařka
 Michail Vasiljevič Něstěrov (1862–1942), ruský malíř
 Nikita Něstěrov (* 1993), ruský lední hokejista
 Stěpan Kuzmič Něstěrov (1906–1944), hrdina Sovětského svazu

Ruská příjmení